Manchester Monarchs kan syfta på:
*Manchester Monarchs (2001–2015) – ett amerikanskt ishockeylag som spelade i American Hockey League (AHL) mellan 2001 och 2015.
Manchester Monarchs (2015–2019) – ett amerikanskt ishockeylag som spelade i ECHL mellan 2015 och 2019.